Robinet est un nom commun et un nom propre, nom de famille, prénom ou pseudonyme.

Nom commun 
 Robinet, en plomberie, appareil métallique permettant le contrôle et/ou l’arrêt d’un fluide ; voir aussi :
 Robinet à boisseau, robinet à obturateur cylindrique ou conique (« pointeau ») 
 Robinet d'arrêt, type de robinet à boisseau particulièrement utilisé pour arrêter un flux en laboratoire et dans les réseaux de distribution d'eau potable
 Robinet d'incendie armé, dispositif de lutte contre l'incendie
 Robinet thermostatique, dispositif de réglage d'un radiateur
 Robinet du mécanicien, actionneur de freinage accessible au pupitre de conduite pour l'agent de conduite d'un train
 Robinet flottant, type de fontaine
 Eau du robinet, eau de distribution courante, généralement potable
 Ruche à robinet (ou FlowTM), nouveau type de ruche utilisé en apiculture

Patronyme 
Robinet est un patronyme français, dérivé local du nom de baptême Robert, lui-même issu d’un nom de personne d’origine germanique Rodberht (composé des racines rhod-, gloire, et -berht, brillant, illustre) ou de Robin, qui peut désigner aussi les gens de robe, avocats et juges.

On recense depuis 1980 environ  Robinet nés en France. Ils sont principalement implantés à Paris, dans les Ardennes et la Meuse

 Charles François Robinet (1734-1810), homme politique français, chevalier de l’Empire ;
 Jean-Baptiste-René Robinet (1735-1820), philosophe naturaliste français ;
 Cora Millet-Robinet (1798-1890), innovatrice agricole et productrice de soie française, première femme chevalier de l'Ordre du mérite agricole ;
 Stéphane Robinet (1799-1869), chimiste de renom, médecin, frère de Cora Millet-Robinet ;
 Charles Félix Napoléon Robinet (1811-1873), général français ;
 Jean-François Robinet (1825-1899), docteur en médecine, exécuteur testamentaire d'Auguste Comte, historien de Danton, maire du  arrondissement de Paris (1870), puis conseiller à la Commune de Paris (1871) ;
 Louis-Gabriel Robinet (1909-1975), dit Louis Gabriel-Robinet, arrière petit-fils de Jean-François Eugène Robinet, avocat, journaliste, directeur du Figaro en 1965, membre de l'académie des sciences morales et politiques en 1971 ;
 Jean Robinet (1913- 2010), écrivain français ;
 André Robinet (1922-2016), philosophe et historien de la philosophie français ;
 Maurice Robinet, dit Maurice Ronet, (1927-1983), acteur et réalisateur français ;
 Isabelle Robinet (1932–2000), traductrice, professeure d'université, sinologue française, spécialiste du taoïsme ;
 Jean-François Robinet (1939-), présentateur de télévision puis homme politique de Seine-et-Marne ;
 Alain Robinet (1948-2018), peintre, écrivain et poète français, enseignant des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand ;
 François Robinet, avocat français à Nancy, il a été l'avocat de Christine Villemin dans l'affaire Grégory ;
 Bruno Robinet (1960-), magistrat français, vice-procureur ;
 Philippe Robinet (1963-), éditeur français ;
 Arnaud Robinet (1975-), député-maire de Reims, homme politique français ;
  (1983-), footballeur français ;
 Thomas Robinet (1996-), footballeur français.

 Gilbert Louis Robinet Duteil d'Ozane (1746-1826), Général français de la Révolution et de l’Empire, Chevalier de l’Empire, Officier de la Légion d'honneur, Chevalier de Saint-Louis;

 Gabriel Adrien Robinet de Cléry (1836-1914), magistrat et auteur français

 Nicole Robinet de La Serve (1791-1842), homme politique français, et son fils 
 Alexandre Robinet de La Serve (1821-1882), homme politique français

Robinet de Plas

Prénom 
 
 Robinet Testard, artiste enlumineur du

Pseudonyme 

 Robinet, surnom donné en France à Marcel Fabre, acteur comique.
 Robinette, surnom de sa partenaire à l'écran, Nilde Baracchi.

Toponyme 

 monte Robinet, montagne dans les Alpes cottiennes, dominant le val de Suse et le val Cluson
 Pont du Robinet (ou Pont de Donzère ou Pont de Robinet), pont suspendu enjambant le Rhône à la sortie du défilé de Donzère.

Arts 
 Gigetta si vendica di Robinet (« Gigetta se venge de Robinet »), court-métrage muet italien de 1910 réalisé par Marcel Fabre ;
 Robinet entre deux feux (titre original : Robinet tra due fuochi), court-métrage muet italien de 1911 réalisé par Marcel Fabre.

Télévision 
 Globule et Robinet, émission de télévision jeunesse québécoise à partir de janvier 1981 sur la chaîne TVJQ.

Références

Patronyme français
Homonymie de patronyme